Fridovich steht für:

 Irwin Fridovich (1929–2019), US-amerikanischer Biochemiker
 Mount Fridovich, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika